Dans la mythologie nordique, Meili est le frère de Thor et le fils d'Odin.

 Christoph Meili (1968-), un agent de sécurité et lanceur d'alerte suisse ;
 Jean Guichard-Meili (1922-1994), un poète et critique d'art français ;
 Katie Meili (1991-), une nageuse américaine ;
 Launi Meili (1963-), une tireuse sportive américaine ;
 Lukas Meili (1992-), un joueur professionnel suisse de hockey sur glace ;
 Otto Meili (1929-), un coureur cycliste suisse ;
 Richard Meili (1900-1991), un psychologue suisse ;
 Ryan Meili (1975-), un homme politique canadien.